Charlestown (Boston), wijk in Boston
Charlestown (Cornwall)
Charlestown (Dorset)
Charlestown (Fife)
Charlestown (Ierland)
Charlestown (Indiana)
Charlestown (Manchester)
Charlestown (Manning), muziekalbum van Manning, een verwijzing naar Charlestown in Cornwall
Charlestown (Maryland)
Charlestown (New Hampshire)
Charlestown (Ross and Cromarty), plaats in Schotland
Charlestown (Saint Kitts en Nevis)